Jerzy Radziwiłł (1480–1541) – hetman wielki litewski
 Jerzy Radziwiłł (1556–1600) – kardynał, biskup krakowski
 Jerzy Radziwiłł (1578–1613) – kasztelan trocki
 Jerzy Józef Radziwiłł (1668–1689) – wojewoda trocki
 Jerzy Radziwiłł (1721–1754) – wojewoda nowogródzki
 Jerzy Albrycht Radziwiłł – generał major i generał adiutant